Martín Vladimir Rodríguez Torrejón (1994-), calciatore cileno
 Cristian Martín Rodríguez (1985-), calciatore uruguayano
 Martín Rodríguez (1771-1845), politico argentino – 8º governatore di Buenos Aires
 Martín Rodríguez (1969-), tennista argentino
 Martín Rodríguez Alba (1970-), calciatore uruguayano
 Martín Rodríguez Castillo (1967-), regista cinematografico cileno
 Martín Eulogio Rodríguez (1968-), calciatore peruviano
 Martín Rodríguez-Gaona (1969-), scrittore peruviano
 Martín Rodríguez (1985-), rugbista a 15 argentino
 Martín Emilio Rodríguez (1942-), ciclista colombiano
 Martín Sebastián Rodríguez Prantl (1989-), calciatore uruguayano
 Martín Rodríguez Garaboa (1994) – hockeista su pista spagnolo